Le nom de Bieber peut désigner des :

Personnalités 
 Emilie Bieber (1810-1884), une pionnière de la photographie.
 Justin Bieber (né en 1994), chanteur canadien né à London ;
 Hailey Bieber (née en 1996), mannequin, née Hailey Baldwin, mariée à Justin Bieber ;
 Jodi Bieber (née en 1967), photographe et journaliste sud-africaine ;
 Matthias Bieber (né en 1986), joueur de hockey sur glace suisse ;
 Shane Bieber (né en 1995), joueur américain de baseball.

Localités 

Aux États-Unis :
 Bieber (Californie)

En Allemagne:
 Bieber (Rodau) est un ruisseau de Hesse
 Offenbach-Bieber
 Biebergemünd
 Biebertal-Bieber 

et aussi plusieurs ruisseaux allemands.
Homonymie de patronyme